Музей изобразительных искусств «Онни» () — главный художественный музей столицы финляндской провинции Северная Карелия города Йоэнсуу.

История 
Музей основан в 1962 году. До открытия музея в здании, построенном в 1894 году по проекту Александра Теодора Декера, работал классический лицей. Музей был открыт, когда город Йоэнсуу в 1961 и 1962 годах получил по завещанию коллекции аптекаря Олави Туртиайнена и госпожи Арлы Сёдерберг. В 1962 и 1974 годах бывший профессор искусствоведения Онни Окконен передал в дар музею свою богатую коллекцию.

Экспозиция 
В музее представлена постоянная экспозиция, в состав которой входят образцы искусства Древнего мира и Средних веков. В экспозицию также входит коллекция китайского искусства. Из финских художников представлены такие авторы, как Роберт Экман, Вернер Холмберг, Гуннар Берндтсон и Альберт Эдельфельт. Там же находится и крупная коллекция икон. На первом этаже музея располагаются временные выставки, которые представляют произведения современных финских и иностранных художников.

Коллекции

Зал Древнего мира 
В зале Древнего мира (фин. antiikki-huone) представлены предметы искусства, собранные в средиземноморских странах профессором Онни Окконеном. В финском масштабе это весьма значительная коллекция, несмотря на то что по сравнению с международными выставками она невелика.

Зал средневекового искусства 
В этом зале (фин. madonna-huone) собраны предметы европейского искусства 14-19 вв., также переданные в дар музею Онни Окконеном.

Китайское искусство 
В 1956 году Онни Окконен совершил путешествие в Китай, во время которого он собрал представительную коллекцию разных эпох китайской истории.

Коллекция Арлы Сёдерберг 
Коллекция Арлы Сёдерберг состоит из произведений финских художников второй половины 19 века, из которых самым значительным является Альберт Эдельфельт.

Зал «Ирис» 
В этом зале можно увидеть финскую керамику первой половины 20 века. «Ирис» восходит к названию фабрики «Ирис», расположенной в Эспоо.

Зал «Ресетти» 
«Ресетти» представляет искусство из коллекции Олави Туртиайнена, главным образом произведения финских художников 1950-х годов.

Коллекция Форселлеса 
Эта коллекция состоит из 470 предметов искусства эпохи модерна, подаренных музею в 2007 году Карлом-Юханом Форселлесом.

Иконопись Вергхема 
В этом зале находятся православные иконы: среди них есть как новые иконы, созданные специально для музея, так и старые иконы в византийском стиле, написанные разными изографами.

Ссылки 
  Страница музея на сайте города Йоэнсуу (фин.)

Й
Северная Карелия
Изобразительных